Dans la série télévisée de Stargate Universe, la base Icare est une base militaire secrète située sur une planète dans la galaxie de la Voie lactée dont la mission est d'étudier les possibilités d'utilisation une porte des étoiles permettant l'utilisation du  chevron.

La base est située sur le flanc d'une montagne et est protégée par plusieurs systèmes antiaériens ainsi qu'un escadron de F-302 disposant d'un piste d'atterrissage au pied de la montagne. De plus le George Hammond assure une protection sur l'orbite de la planète.

Fonctionnement de la base 

La base est unique parce qu'elle a été établie sur une planète qui a un noyau unique composé de naquadria, pouvant fournir la puissance suffisante pour composer une adresse à neuf symboles d'où l'obligation de disposer d'un vaisseau pour le transport en hommes et en marchandises vers la planète. Ce monde où s'est établi la base, était le seul monde jamais découvert pour produire du naquadria naturellement. Ce naquadria est également produit artificiellement sur un autre monde dans la Voie lactée, Kelowna. Le naquadria est connu pour être fortement instable tandis qu'il émet énormément d'énergie, il émet également cette quantité équivalente de rayonnement au noyau de la planète qu'il déstabilise, lui donnant un état radioactif unique. Comme dispositif de sécurité supplémentaire, à cause de la nature fortement instable du noyau, la porte des étoiles déployée sur cette planète a été configuré de telle manière qu'il ne peut pas recevoir les vortex entrants, car elle utilise l'énergie de la planète pour fonctionner par de l'activité tectonique. Comme événements pouvant déclencher l'instabilité dans la planète, elle a également été configurée pour tirer la puissance directement du noyau de la planète plutôt que du DHD l’accompagnant ce qui rend son activation plus compliquée et plus dangereuse mais permet l'utilisation du neuvième chevron, qui demande beaucoup plus d'énergie que pour une adresse à sept ou huit chevrons, avec succès.

La base elle-même est construite à l'intérieur d'une montagne de la surface de la planète, tout comme le SGC et les diverses bases avancées Tau'ri dans la Voie lactée. Dans la montagne a été installés des canons électromagnétiques et plusieurs autres armes additionnelles.

La base fait a également installer dans le complexe souterrain, un puissant bouclier qui a empêché la téléportation avec la technologie Asgard. Celui-ci a été conçu pour empêcher des intrus de faire la même chose par cette technologie.

La base a logé un certain nombre de personnel militaire et civil, y compris le quelques personnes n’étant pas directement lié le projet de la base.

Destruction 

Lors d'une attaque de trois vaisseaux Ha'taks et de planeurs de la mort la base est détruite et le George Hammond doit battre en retraite. Les membres de la base doivent fuir vers une destination inconnue à travers la porte des étoiles.

Personnel de la base

Personnel militaire 

 Colonel David Telford Commandant d'un escadron de F-302, et chef d'une équipe SG
 Colonel Everett Young Commandant de la base
  Simms Chef médical de la base
 lieutenant Tamara Johansen Second du chef médical de la base
 lieutenant Matthew Scott
 Master Sergent Ronald Greer
 Sergent Hunter Riley Responsable des opérations de la porte des étoiles
 lieutenant Vanessa James
 Sergent Spencer
 Private First Class Darren Becker Cuisinier
 Airman Dunning Pilote de F-302
 Corporal Gorman

Personnel civil 

  Nicholas Rush Scientifique en chef de la base
 Eli Wallace Gagnant du MMORPG Prométhée, ayant réussi à une équation mathématique ancienne
 Camile Wray Représentante de la CIS
 Adam Brody Botaniste / Scientifique
  Dale Volker Scientifique
  Lisa Park Scientifique
  Jeremy Franklin Scientifique
  Caine Informaticien

Articles connexes 
 Organisations de Stargate
 Stargate Universe
 Batailles de Stargate Universe

Références 

Lieu de Stargate
Organisation de Stargate
Base secrète